Cardinal steht für:

 Cardinal (Brauerei), Schweizer Brauerei
 Cardinal (Fernsehserie), kanadische Fernsehserie
 Cardinal (Rebsorte), rote Rebsorte
 Cardinal Health, US-amerikanisches Pharmazieunternehmen
 Cessna Cardinal, ein einmotoriges Leichtflugzeug, siehe Cessna 177
 Kraftwerk Cardinal bei Brillant, Ohio

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Cardinal (Colorado), Geisterstadt
 Cardinal (Kentucky), im Bell County
 Cardinal (Virginia), im Mathews County
 Cardinal Acres, Missouri
 Cardinal Estates, Virginia
 Cardinal Forest, Virginia
 Cardinal Hill, Kentucky
 Cardinal Valley, Kentucky

im NRHP gelistete Objekte:
 Cardinal Hill Reservoir, in Louisville, Kentucky, ID-Nr. 80001597
 Cardinal Hotel, in Madison, Wisconsin, ID-Nr. 82000650

Cardinal ist der Familienname folgender Personen:
 André Cardinal Destouches († 1749), französischer Komponist des Spätbarock
 Brian Cardinal (* 1977), US-amerikanischer Basketballspieler
 Douglas Cardinal (* 1934), kanadischer Architekt
 Gil Cardinal (1950–2015), kanadischer Filmemacher
 Harold Cardinal (1945–2005), kanadischer Indianerführer und Autor
 Lorne Cardinal (* 1964), kanadischer Schauspieler, Synchronsprecher, Filmproduzent und -regisseur
 Marie Cardinal (1928–2001), französische Autorin, Journalistin, Drehbuchschreiberin und Schauspielerin
 Mark Cardinal (* 1961), kanadischer Rugby-Union-Spieler
 Réjane Cardinal (1926–2000), kanadische Sängerin (Mezzosopran)

 Tantoo Cardinal (* 1950), kanadische Cree (Métis) und Schauspielerin

Siehe auch:
 Cardenal
 Cardinal von Widdern
 Cardinale
 Cardinals
 Mount Cardinall